Brotas (Mora)
 Brotas (São Paulo)